The Met kan bland annat avse:

Metropolitan Museum of Art – ett konstmuseum i New York
Metropolitan Opera – en operascen i New York